Nanawa puede referirse a:
 Nanawa, ciudad y municipio de Paraguay.
 ARP Nanawa (P-02), remolcador de la clase Bouchard de Paraguay.
 Primera batalla de Nanawa, batalla de la guerra del Chaco.
 Segunda Batalla de Nanawa, batalla de la guerra del Chaco.
 Fortín Nanawa, fortín paraguayo en el chaco boreal